Кид Фрост (, наст. имя — Артуро Молина Младший, ) — американский рэпер мексиканского происхождения.

Родился 31 мая 1964 года в Восточном Лос-Анджелесе. Провёл своё детство на военных базах в Гуаме и Германии. Начал свою музыкальную карьеру в 1982 году. Своё прозвище он взял в честь Ice-T, отдав ему тем самым дань своего уважения.

Дискография

Синглы

Примечания 

Рэперы США
Исполнители Virgin Records
Джи-фанк-исполнители